Сусин — фамилия. Известные носители:
 Сусин, Владимир Сергеевич (1956) — советский и российский футболист, тренер.

 Сусина, Наталья Сергеевна — федеральный судья по уголовным делам Замоскворецкого суда Москвы.